Icefall Nunatak kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Icefall Nunatak (södra), 
 Icefall Nunatak (norra), 

Robotskapade Antarktisförgreningar